Хашими — нисба, указывающая на принадлежность к Хашимитам.

 Аббас ибн Абд аль-Мутталиб аль-Хашими
 Хамза ибн Абд аль-Мутталиб аль-Хашими
 Мухаммад аль-Хашими — арабский математик, астроном и законовед.
 Хусейн ибн Али аль-Хашими — шериф Мекки, 1-й король Хиджаза (1916—1924) из династии Хашимитов.
 Али ибн Хусейн аль-Хашими — шериф Мекки, 2-й король Хиджаза.
 Абдалла II ибн Хусейн аль-Хашими
 Ясин аль-Хашими — иракский государственный деятель.
 Сауд аль-Хашими — саудовский правозащитник.
 Таха аль-Хашими — иракский военный и политический деятель.
 Аль-Хашими, Тарик — иракский политик.
 Мохаммед аль-Хашими Шехаб — профессиональный снукерист из Объединённых Арабских Эмиратов.